Rusiec (gemeente)
 Rusiec (Łódź)
 Rusiec (Groot-Polen)
 Rusiec (Mazovië)